Niittysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Niittysaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,33, long 25,32),  (8 ha)
2. Niittysaari (ö i Lappland, Tornedalen),  (3,6 km²)
3. Niittysaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (1 ha)
4. Niittysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,34, long 24,62),  (13 ha)
5. Niittysaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,76, long 26,78),  (15 ha)
6. Niittysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (2 ha)
7. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,48, long 27,89),  (4 ha)
8. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,64, long 27,85),  (3 ha)
9. Niittysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,50, long 24,88),  (4 ha)
10. Niittysaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
11. Sänkisaari och Niittysaari,  (12 ha)
12. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,88, long 27,85),  (6 ha)
13. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
14. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,32, long 26,58),  (6 ha)
15. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,38, long 26,96),  (1 ha)
16. Niittysaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,37, long 26,97), 
17. Niittysaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä,  (2 ha)
18. Niittysaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,11, long 28,09),  (2 ha)
19. Niittysaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,15, long 27,00),  (4 ha)
20. Niittysaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,51, long 26,68),  (0 ha)
21. Niittysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 23,46),  (5 ha)
22. Niittysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,26, long 23,79),  (11 ha)
23. Niittysaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (6 ha)
24. Niittysaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (1 ha)
25. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,16, long 26,48),  (2 ha)
26. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,80, long 26,72),  (4 ha)
27. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,90, long 26,76),  (1 ha)
28. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,16, long 27,05),  (2 ha)
29. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,97, long 27,58),  (4 ha)
30. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,11, long 27,70),  (12 ha)
31. Niittysaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,35, long 27,38),  (5 ha)
32. Niittysaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,63, long 26,74),  (1 ha)
33. Niittysaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,68, long 26,84),  (4 ha)
34. Niittysaari ö i Suuri-Kaislanen, 
35. Niittysaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (1 ha)
36. Niittysaari (ö i Pielisjärvi), ö i Lieksa,  (7 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar